Золочівський район — район у Львівській області України
 Золочівський район (Львівська область, 1940—2020)
 Золочівський район (Харківська область) — колишній район у Харківській області України